Timandra ist der Name

 einer Figur der griechischen Mythologie, siehe Timandra (Tochter des Tyndareos), Schwester der Helena
 eines Frachtdampfers, siehe  Timandra (Schiff)
 der Geliebten des Alkibiades, siehe Timandra (Geliebte des Alkibiades)
 einer Schmetterlingsgattung, siehe Timandra (Gattung)
 eines Asteroiden, siehe (603) Timandra